Havas Lajos (1877–1969) labdarúgó-játékvezető
 Havas Lajos (1981) énekes